S80 – samochód osobowy firmy Volvo
 S80 – oznaczenie systemu operacyjnego stosowanego przez firmę Nokia
 S80 – syntezator firmy Yamaha
 S-80 – oznaczenie śmigłowca CH-53E Super Stallion firmy Sikorsky 
 S-80 – klasa hiszpańskich okrętów podwodnych
 S-80 – radziecki okręt podwodny projektu 613
 PowerShot S80 – model aparatu firmy Canon